Shiroishi – città del Giappone nella prefettura di Miyagi
Shiroishi – città del Giappone nella prefettura di Saga
Shiroishi – stazione della metropolitana di Sapporo